Björling är ett efternamn som burits av flera svenska släkter. Den 31 december 2013 var 1254 personer med efternamnet Björling bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Björling 
 Alfred Björling (1871–1892 eller 1893), polarforskare
 Ann-Charlotte Björling (född 1943), skådespelare och operettsångerska, sopran
 Anna-Lisa Björling (1910–2006), sångerska och skådespelare
 Carl Björling, flera personer
 Carl Björling (orgelbyggare) (1686–1743)
 Carl Björling (politiker) (1875–1948), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Karl Björling (1910–1976), agronom, växtpatolog
 Carl Fabian Björling (1839–1910), matematiker och meteorolog
 Carl Georg Björling (1870–1934), jurist och professor
 Carl Olof Björling (1804–1884), teolog
 David Björling (1873–1926), opera- och konsertsångare
 Emanuel Björling (1808–1872), matematiker
 Ewa Björling (född 1961), politiker, moderat
 Fiona Björling (född 1944), professor i slaviska språk, politiker, miljöpartist
 Fredrik Björling, trumslagare
 Gunnar Björling (1887–1960), finlandssvensk poet
 Gösta Björling (1912–1957), operasångare, tenor
 Henrik Björling (1919–1996), ingenjör och läkemedelskemist
 Jannike Björling (född 1966), fotomodell
 Johan Björling (1913–1991), jurist, lagman
 Johan Alfred Björling (1871–1892 eller 1893), botaniker och forskningsresande
 John E. Björling (1909–1993), skådespelare
 John W. Björling (1878–1953), skådespelare, bryggeriarbetare och timmerman
 Jussi Björling (1911–1960), opera- och konsertsångare, tenor
 Karl Björling (1910–1976), agronom, växtpatolog
 Manda Björling (1876–1960), skådespelare
 Maria Kristina Björling (1775–1811), skådespelare
 Mats Björling (född 1938), militär
 Olle Björling, flera personer
 Olle Björling (musiker) (1910–1968), saxofonist
 Olle Björling (skådespelare) (1937–2017), skådespelare
 Olle Björling (sångare) (1909–1965), konsertsångare, tenor
 Petter Björling (född 1992), bandyspelare
 Raymond Björling (född 1956), operasångare, tenor
 Renée Björling (1898–1975), skådespelare
 Rolf Björling (1928–1993), operasångare, tenor
 Schamyl Björling (1861–1937), navigationsskoleföreståndare
 Sigurd Björling (1907–1983), operasångare, baryton
 Sofie Björling (född 1962), tennisspelare
 Sven Björling (1913–1985), skådespelare och rekvisitör

Källor

Se även
 Björling (släkter)
 Björlings glaciär, i Kebnekaisemassivet, Kiruna kommun
 Björlingska kyrkogården, Västerås

 Jussi Björlings allé
 Jussi Björlingmuseet
 Jussi Björlingstipendiet

Svenska efternamn